VIII:

 VIII — римская цифра 8.
 VIII век — столетие, длившееся от 701 года до 800.
 VIII век до н. э. — столетие, длившееся от 800 года до 701 года до н. э..
 VIII Августовский легион
 VIII Вселенский собор
 VIII округ Парижа
 VIII — восьмой студийный альбом группы «Мастер».